mIRGGI — первый бесплатно распространяемый IRC клиент для смартфонов на платформе Symbian S60 с закрытым исходным кодом. Как заверяет разработчик, mIRGGI был проверен им лично на Nokia N93, E70, E61, N73, N95 и E60. Второй вариант издания был проверен им на 6260 и N70.

Возможности 

 использует малое количество памяти, в отличие от Java приложений
 подключается к одному серверу
 заходит на каналы
 открывает окна приватной беседы
 поддержка различных кодировок
 поддержка использования T9
 имеет маленький шрифт

Поддерживаемые команды 

Команды как обычно начинаются со знака «/» : msg, nick, join, leave, part, query, cquery, mode, me, topic, away, who, whois, whowas. В версии 0.64 пока нет поддержки ответа на CTCP сообщений таких как CLIENTINFO, VERSION, PING. Но приложение показывает и посылает CTCP ACTION.

Кодировки 

 ISO-8859-1 / Latin 1
 ISO-8859-2 / Latin 2
 UTF-8 (Режим Auto UTF-8 будет отображать сообщения в кодировке UTF-8, если программа определит их как UTF-8, в противном случае в кодировке Latin 1)
 Windows 1250 (Central and Eastern European)
 Windows 1252
 Windows 1251 (Cyrillic)
 Windows 1253 (Greek)
 Windows 1254 (Turkish)
 Windows 1255 (Hebrew)
 Windows 1256 (Arabic)
 Windows 1257 (Baltic)
 Windows 1258 (Vietnamese)

Ссылки 
 Официальный сайт mIRGGI 
 Блог mIRGGI 
Настройка mIRGGI
 AllNokia

Примечание 

Программное обеспечение для Symbian
IRC-клиенты